Ingebjørg Saglien Bråten (ur. 20 września 1999) – norweska skoczkini narciarska, reprezentantka klubu Etnedal Skilag. Medalistka mistrzostw świata seniorów i juniorów w drużynie.

Kariera 
Ingebjørg Saglien Bråten zadebiutowała 11 i 12 marca 2016 w zawodach FIS Cup rozgrywanych w czeskim Harrachovie, gdzie zajęła 34. i 38. miejsce. Następnie, we wrześniu tego samego roku, wystąpiła w Einsiedeln. 10 września 2016 roku wystartowała po raz pierwszy w Pucharze Kontynentalnym kobiet (konkurs w Lillehammer), gdzie zajęła 29. miejsce i tym samym zdobyła swoje pierwsze punkty.

Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2018 w Kanderstegu w Szwajcarii Bråten zajęła 49. miejsce w konkursie indywidualnym. W konkurencji drużynowej zajęła piąte miejsce razem z Eiriną Marią Kvandal, Silje Opseth i Anną Odine Strøm. 

30 listopada 2018 Bråten zadebiutowała w Lillehammer Triple 2018, zaliczanym do klasyfikacji Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich i zajęła 27., 31. i 17. miejsce, dzięki czemu zdobyła również pierwsze punkty PŚ. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2019 w Lahti w Finlandii zdobyła srebrny medal w drużynowym konkursie mieszanym z Fredrikiem Villumstadem, Silje Opseth i Thomasem Aasenem Markengiem. W indywidualnym konkursie zajęła 30. miejsce, a w drużynie kobiecej – 9.

Na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019 zdobyła brązowy medal w zawodach drużynowych, razem z Anną Odine Strøm, Silje Opseth i Maren Lundby.

W sierpniu 2021 za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiła zakończenie sportowej kariery.

Mistrzostwa Świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty I. Saglien Bråten na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa Świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty I. Saglien Bråten na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Ingebjorg Saglien Braten w bazie FIS-u
 

Urodzeni w 1999
Norweskie skoczkinie narciarskie
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019